Noanstjärnarna är en grupp små sjöar strax söder om Stenselet, Lappland, alltså på andra sidan sjön från Stensele sett:

Noanstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 721573-156470), sjö i Storumans kommun 
Noanstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 721576-156452), sjö i Storumans kommun 
Noanstjärnarna (Stensele socken, Lappland, 721590-156532), sjö i Storumans kommun 

Insjöar i Umeälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Storumans kommun